Gafa puede referirse a:

 Gafas, instrumento óptico formado por un par de lentes sujetadas a un armazón.
 Grapa, pieza de metal para unir o sujetar dos cosas.

Acrónimos
 GAFA, acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon.
 Geometric and Functional Analysis, revista matemática.
 Guangzhou Academy of Fine Arts, universidad en China.

Apellido

 Melchiorre Gafa, Gafà o Cafà (1636–1667), escultor maltés, hermano de Lorenzo.
 Lorenzo Gafa (1638–1703), arquitecto maltés, hermano de Melchiorre.
 Al Gafa (1941-), guitarrista de jazz estadounidense.
 Matt Gafa (1978-), futbolista australiano.
 Jordan Gafa (1990-), jugador de fútbol estadounidense.

Topónimo
 Gafa (España), entidad de la parroquia de Miñortos, municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia, España.
Gafas o Qofas (قفاس), localidad de Irán, provincia de Juzestán.